Българизъм би могло да означава:

 Синоним на българщина – българското национално чувство
 Българизъм – заемка от българския език в друг език